

Geografia

Austria 
 Bocksdorf – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Güssing

Rumunia 
Dawna nazwa miejscowości:
 Ceru-Băcăinți

Inne 
 Bocksdorf – ród